Diogo Chen (; * 24. August 1996) ist ein portugiesischer Tischtennisspieler chinesischer Herkunft. Mit der Mannschaft wurde er 2014 nach einem Finalsieg über die deutsche Auswahl Europameister.

2017 wechselte er nach Deutschland in die 2. Bundesliga zum TTC Frickenhausen,. Bereits 2013 war er Portugiesischer Vizemeister.

Turnierergebnisse

Weblinks 
 Chen Diogo auf der Website des Tischtennis-Weltverbandes (ittf.com) (abgerufen am 10. August 2020)
 Chen Diogo auf olympic.org (englisch)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Portugal)
Europameister (Tischtennis)
Teilnehmer der Olympischen Jugend-Sommerspiele 2014
Teilnehmer der Mittelmeerspiele 2022
Chinese
Portugiese
Geboren 1996
Mann